Por Gloria Montenegro puede referirse a:

 Gloria Montenegro Rizzardini, científica chilena;
 Gloria Montenegro Figueroa, política peruana;
 Gloria Montenegro, actriz de voz chilena.